Régiment de Dauphiné steht für:

 Régiment de Dauphiné (1684), ein 1684 bis 1749 bestehendes, französisches Regiment
 38e régiment d’infanterie, ein 1663 bis 1966 bestehendes, französisches Regiment, das 1762 bis 1791 diesen Namen getragen hat